Olynthischer Krieg steht für:
Erster Olynthischer Krieg (382 v. Chr. – 379 v. Chr.) – zwischen Sparta mit Beteiligung des Königreichs Makedonien einerseits und dem Chalkidikischen Bund andererseits
Zweiter Olynthischer Krieg (350 v. Chr. – 347 v. Chr.) – zwischen dem Königreich Makedonien unter Philipp II. und dem Chalkidikischen Bund